Сошниковское сельское поселение — муниципальное образование в Вичугском муниципальном районе Ивановской области.

Административный центр — деревня Сошники.

История 
Сошниковское сельское поселение образовано 11 января 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 4-ОЗ. 10 декабря 2009 года на основании закона Ивановской области № 140-ОЗ в него вошли Зарубинское и Семёновское сельские поселения.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 55 населённых пунктов

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Вичугского района
Сельские поселения Ивановской области